Badimia — рід грибів родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1986 року.

Класифікація 
До роду Badimia відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 
 Vězda, A. 1986. Neue Gattungen der Familie Lecideaceae s. lat. (Lichenes). Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. 21(2):199-219 - P.206

Роди грибів
Леканороміцети